

Морвен — місто, штат Джорджія
 Морвен — місто, штат Північна Кароліна